Holzpfeiler steht für:
 Pfeiler aus Holz
 Holzpfeiler, Element des Streckenausbaus im Bergbau, siehe Holzkasten (Bergbau)